Christian 2. har flere betydninger:

 Christian 2. (1481-1559) – Konge af Danmark og Norge 1513-1523 og Sverige 1520-1521.
 Christian 2. (1583-1611) – Kurfyrste af Sachsen 1591-1611.
 Christian 2. (1599-1656) – Fyrste af Anhalt-Bernburg 1630-1656.
 Christian 2. (1637-1717) – Pfalzgreve og Hertug af Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld 1671-1717.
 Christian 2. (1653-1694) – Hertug af Sachsen-Merseburg 1691-1694.